Шамва́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Гре. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70125.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 290 км к юго-востоку от Парижа, в 38 км северо-западнее Безансона, в 55 км к юго-западу от Везуля.

На западе коммуны протекает река Тениз ().

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 213 человек.

Экономика 

В 2010 году среди 137 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 99 были экономически активными, 38 — неактивными (показатель активности — 72,3 %, в 1999 году было 69,1 %). Из 99 активных жителей работали 92 человека (50 мужчин и 42 женщины), безработных было 7 (3 мужчин и 4 женщины). Среди 38 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 25 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона